En Pologne :
 dans la voïvodie des Basses-Carpates :
 Trzciana, village dans le powiat de Mielec.
 Trzciana, village dans le powiat de Krosno.
 Trzciana, village dans le powiat de Rzeszów.

 dans la voïvodie de Petite-Pologne :
 Trzciana, gmina du powiat de Bochnia,
 Trzciana, siège de la gmina de Trzciana, dans le powiat de Bochnia.